Контрерас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 38,17 км². Население — 92 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса